75-й выпуск Вуэльта Испании — шоссейного гранд-тура, который проходит по дорогам Испании.

Изначально гонку планировалось провести с 14 августа по 6 сентября 2020 года. В апреле 2020 года Тур де Франс был перенесен на период с 29 августа по 20 сентября, перенос был вызван пандемией COVID-19. 15 апреля международный союз велосипедистов объявил, что и Джиро д’Италия, и Вуэльта пройдут осенью, практически сразу после чемпионата мира по шоссейным гонкам 2020 года. 5 мая было объявлено что Вуэльта пройдет с 20 октября по 8 ноября. Впервые с 1985 года гонка не будет разделена на 21 этап; будет проходить в сокращенном формате и состоять из 18 этапов.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 3 специальных приглашения (уайлд-кард) для UCI ProTeam.

Маршрут 
Полный маршрут гонки 2020 года был объявлен во вторник 17 декабря 2019 года в Мадриде. Первые три этапа Вуэльты 2020 года должны были пройти в Нидерландах, стартуя с Утрехта. Это должно было стать четвертым стартом Вуэльты за пределами Испании и вторым стартом в Нидерландах после 2009 года. Принимая у себя старт Вуэльты 2020, Утрехт должен был стать первым городом, принимающим этапы всех трех гран-туров. Однако 29 апреля 2020 года организаторы объявили, что первые три этапа в Нидерландах отменяются, гонка будет сокращена до 18 этапов и, за исключением отмененных этапов, будет следовать согласно заранее объявленному маршруту. В результате впервые с 1961 года гонка стартовала из Страны Басков.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Спорт в Испании в 2020 году
Спорт во Франции в 2020 году
Октябрь 2020 года
Ноябрь 2020 года